Gučevo est un toponyme qui peut désigner :
 Gučevo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
 le mont Gučevo, une montagne de l'est de la Serbie, dans les Alpes dinariques.